HMCS steht für:
 Her Majesty's Canadian Ship (HMCS), Präfix der kanadischen Marineeinheiten
 Her Majesty's Colonial Ship, Präfix von Schiffen im britischen Kolonialdienst
 Her Majesty's Courts Service, juristische Behörde in England und Wales
 Senior Chief Hospital Corpsman, zweithöchster Dienstgrad (OR-8) für einen US-amerikanischen Hospital Corpsman

Abkürzung